Whitbread Round The World Race 1997–1998 var en kappsegling som avgjordes med nio etapper mellan 1997 och 1998.

Etapper
Southampton – Kapstaden
Kapstaden – Fremantle
Fremantle – Sydney
Sydney – Auckland
Auckland – San Sebastiao
San Sebastiao – Fort Lauderdale
Fort Lauderdale – Baltimore
Baltimore – La Rochelle
La Rochelle – Southampton

Deltagare
America's Challenge, USA
BrunelSunergy, Nederländerna
Chessie Racing, USA
EF Education, Sverige
EF Language, Sverige
Innovation Kvaerner, Norge
Merit Cup, Monaco
Silk Cut, Storbritannien
Swedish Match, Sverige
Toshiba, USA

Resultat

Etapp 1
Etapp 1 mellan Southampton och Kapstaden inleddes 21 september 1997 och första båt nådde hamnen den 21 oktober 1997.

Etapp 2
Etapp 2 mellan Kapstaden och Freemantle inleddes 8 november 1997 och första båt nådde hamnen den 23 november 1997.

Totalställning efter 2 etapper:

Etapp 3
Etapp 3 mellan Freemantle och Sydney inleddes 13 december 1997 och första båt nådde hamnen den 22 december 1997.

Totalställning efter 3 etapper:

Etapp 4
Etapp 4 mellan Sydney och Auckland inleddes 4 januari 1998 och första båt nådde hamnen den 9 januari 1998.

Totalställning efter 4 etapper:

Etapp 5
Etapp 5 mellan Auckland och San Sebastiao inleddes 1 februari 1998 och första båt nådde hamnen den 24 februari 1998.

Totalställning efter 5 etapper:

Etapp 6
Etapp 6 mellan San Sebastiao och Fort Lauderdale inleddes 14 mars 1998 och första båt nådde hamnen den 29 mars 1998.

Totalställning efter 6 etapper:

Etapp 7
Etapp 7 mellan Fort Lauderdale och Baltimore inleddes 19 april 1998 och första båt nådde hamnen den 22 april 1998.

Totalställning efter 7 etapper

Etapp 8
Etapp 8 mellan Baltimore och La Rochelle inleddes 3 maj 1998 och första båt nådde hamnen den 16 maj 1998.

Totalställning efter 8 etapper:

Etapp 9
Etapp 9 mellan La Rochelle och Southampton inleddes 22 maj 1998 och första båt nådde hamnen den 24 maj 1998.

Slutställning

Övrigt
Besättningen på EF Education bestod enbart av kvinnor.

Se även
Volvo Baltic Race
Volvo Ocean Race

Sportåret 1997
Sportåret 1998
Volvo Ocean Race